Ко́лтон Лотт (; ) — канадский кёрлингист.
Серебряный призёр Чемпионата Канады среди смешанных пар.

Достижения 
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019 (смешанные пары): золото (3 этап).
 : серебро (, ), бронза ().
 : золото (), бронза (, ).
 : золото (, ), бронза ().

Команды 
{| class="wikitable"
|-
! Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 2010—11 || Kyle Doering || Колтон Лотт || Derek Oryniak || Lucas Van Den Bosche || || 
|-
| 2011—12 || Kyle Doering || Колтон Лотт || Derek Oryniak || Lucas Van Den Bosche || тренер: Calvin Edie ||  
|-
| 2012—13 || Мэтт Данстон || Колтон Лотт || Дэниел Грант || Brendan MacCuish || Josh Barryтренер: Scott Grant ||   
|-
| 2013—14 || Мэтт Данстон || Колтон Лотт || Kyle Doering || Robbie Gordon || || 
|-
| 2014—15 || Мэтт Данстон || Колтон Лотт || Kyle Doering || Robbie Gordon || || 
|-
| 2015 || Braden Calvert || Kyle Kurz || Lucas van den Bosch || Brendan Wilson || Колтон Лотттренер: Tom Clasper ||  
|-
| 2015—16 || Мэтт Данстон || Колтон Лотт || Kyle Doering || Robbie Gordon || Wade Fordтренер: Calvin Edie ||   
|-
| 2016—17 || Jason Gunnlaugson || Колтон Лотт || Kyle Doering || Robbie Gordon || || 
|-
| 2017—18 || Пэт Симмонс || Колтон Лотт || Kyle Doering || Robbie Gordon || || 
|-
| 2018—19 || Tanner Lott' || Colton Lott || Kennedy Bird || Wade Ford || || 
|-
| colspan="7"| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling)
|-
| 2016—17 || Kristy Watling || Колтон Лотт || || || || 
|-
| 2017—18 || Кадриана Сагайдак || Колтон Лотт || || || ||  
|-
| 2018—19|| Кадриана Сагайдак || Колтон Лотт || || || тренеры:Скотт Пфейфер (КМ 3 эт.)Нолан Тиссен (КМ фин.) || КМ 2018/19 (3 этап)  КМ 2018/19 (финал) (4 место)
|-
| 2020—21 || Кадриана Сагайдак || Колтон Лотт || || || ||  
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его старший брат Таннер Лотт () — скип команды, в которой Колтон играет.

В смешанной паре играет со своей подругой Кадриана Сагайдак, они стали призёрами чемпионатов Канады в 2018 и 2019 годах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Colton Lott»
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады